Ужуга — река в Вологодской области России, приток Унжи.
 Ужуга — посёлок в Кологривском районе Костромской области России.